Николай Майборода:
 Майборода, Николай Николаевич (1941—2017) — советский оперный певец, солист Большого театра (1979—1990), советский и российский музыкальный педагог, заслуженный артист РСФСР (1977).
 Майборода, Николай Яковлевич (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.